

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Manassas – città della Contea di Tattnall, Georgia
Manassas – città indipendente della Virginia

Letteratura 
Manassas – romanzo di Upton Sinclair del 1904

Musica 
Manassas – gruppo musicale rock statunitense
Manassas – album dei Manassas del 1972